Het seizoen 1964/65 van de Belgische Tweede Klasse ging van start op 5 september 1964 en eindigde op 23 mei 1965. De competitie werd gewonnen door R. Racing White.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 KFC Malinois 
 KFC Turnhout

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden uit de Derde Klasse:
 K. Waterschei SV Thor (kampioen in Derde Klasse A)
 K. Sint-Niklase SK (kampioen in Derde Klasse B)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse op het eind van het seizoen:
 R. Racing White (kampioen)
 KFC Malinois (vice kampioen)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 KSC Eendracht Aalst 
 K. Boom FC

Eindstand

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2